Spineni se poate referi la:
Spineni, Dolj
Spineni, Iași
Spineni, Olt